Frisby puede referirse a:

 Frisby (empresa)
 Frisby (Harborough), Leicestershire, Inglaterra
 Frisby (Kentucky), Estados Unidos
 Frisby on the Wreake, Melton, Leicestershire, Inglaterra
 Frisby and Kirby